Münchau ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Münchau (* 1966), deutscher Mediziner und Hochschullehrer 
 Egidius von Münchau († 1522), deutscher Jurist und Ritter 
 Kurt Münchau (1887–1938), deutscher Generalmajor der Schutzpolizei und Landrat
 Mathias Münchau (* 1961), deutscher Rechtswissenschaftler und Hochschullehrer 
 Wolfgang Münchau (* 1961), deutscher Journalist

Münchau ist der Name folgender Orte:

 Münchau (Schondra), Ortsteil von Schondra, Landkreis Bad Kissingen, Bayern